Leonor de Portugal, Rainha da Dinamarca (1211 — 1231), filha de Afonso II de Portugal e esposa do rei Valdemar III da Dinamarca

 Leonor de Portugal, Rainha de Aragão (1328 — 1348), filha de Afonso IV de Portugal e esposa de Pedro IV de Aragão

 Leonor de Portugal, Imperatriz Romano-Germânica (1436 — 1467), filha de Duarte de Portugal, esposa de Frederico III do Sacro Império e mãe de Maximiliano I

 Leonor de Avis, Rainha de Portugal (1458 — 1525), filha de Fernando, Duque de Viseu e esposa de João II de Portugal

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos